Elitserien i ishockey 1978/1979 spelades 5 oktober 1978 till 8 mars 1979 och hade 36 omgångar i grundserien. Lag 1-4 till slutspel om svenska mästerskapet, lag 5-8: kvar i Elitserien men inget slutspel. Lag 9 till nedflyttningskval. Lag 10 till Division I. Slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Modo AIK vann serien, och blev svenska mästare efter seger mot Djurgårdens IF i finalserien.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien

Seriematcherna

SM-slutspelet

Slutspelsträd

Semifinaler 
 15 mars 1979: Modo AIK-Leksands IF 1-4
 15 mars 1979: Färjestads BK-Djurgårdens IF 5-4 sudden death
 18 mars 1979: Leksands IF-Modo AIK 3-4
 18 mars 1979: Djurgårdens IF-Färjestads BK 5-1
 20 mars 1979: Modo AIK-Leksands IF 5-3 (Stockholm, Modo AIK vidare med 2-1 i matcher)
 20 mars 1979: Djurgårdens IF-Färjestads BK 5-1 (Göteborg, Djurgårdens IF vidare med 2-1 i matcher)

Finaler 
 22 mars 1979: Djurgårdens IF-Modo AIK 6-4
 25 mars 1979: Modo AIK-Djurgårdens IF 6-4
 27 mars 1979: Djurgårdens IF-Modo AIK 3-8 (Göteborg, Modo AIK svenska mästare med 2-1 i matcher)

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Svensk ishockey - Elitserien 1978/79

Sport i Sverige 1978
Sport i Sverige 1979
Ishockeysäsongen 1978/1979
1978/1979